Molekulska formula -{C30H40O6}- se može odnositi na:

 Absintin
 Lepidolid